Nachfolgend findet sich eine Liste der Taifune die 2000 im Nordwestpazifik auftraten.

Liste

Saisonüberblick

Einzelnachweise 

T2000
 3Pazifische Taifunsaison